Грязновское сельское поселение — муниципальное образование в России:

Липецкая область
 Грязновское сельское поселение — входит в Липецкий район

Рязанская область
 Грязновское сельское поселение — входит в Михайловский районе